Lorenzo Tiepolo († 1275) – doge della Repubblica di Venezia dal 1268 alla morte
 Lorenzo Tiepolo (1736-1776) – pittore e incisore
 Lorenzo Tiepolo (1845-1913) – nobile e politico italiano, senatore del Regno d'Italia